Rákosi ist der Familienname folgender Personen:

 Gyula Rákosi (* 1938), ungarischer Fußballspieler und -trainer
 Jozsef Rákosi (* 1941), ungarischer Künstler und Musiker, Erfinder des Handbrush
 Mátyás Rákosi (1892–1971), ungarischer Politiker
 Viktor Rákosi (geb. als Viktor Kremsner, 1860–1923), ungarischer Politiker, Funktionär und Künstler (Pseudonym Sipulusz)